— немой фильм 1925 года
 Пятьдесят на пятьдесят — фильм СССР 1972 года.
 Пятьдесят на пятьдесят — американский фильм 1992 года.
 Пятьдесят на пятьдесят — пакистанский фильм 1992 года.
  — эпизод третьего сезона телесериала 4400
  — популярная в Великобритании детская телеигра
 50х50 — российская телепрограмма, выходившая с 1989 по 2000 годы на каналах ОРТ. РТР и ТВ-6.
 50-50 — трюк на скейтборде.
 50х50 — кафе-ресторан в Москве
 50х50 — команда КВН, участник Высшей лиги 1996-го года.